Жарнаж:

 Жарнаж — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз.
 Жарнаж — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз.